Ordinul „Bene Merenti” se poate referi la:

Medalia „Bene Merenti” - decorație a statului român, instituită de regele Carol I în 1876 și care a existat până în anul 1931
Ordinul „Bene Merenti al Casei Domnitoare” - decorație a Casei Regale a României, instituită de Carol al II-lea, care a existat între 1935-1940 și reinstituită ulterior de Casa Regală începând cu anul 1951
Medalia „Bene Merenti a Casei Domnitoare” - decorație a Casei Regale a României, instituită de Carol al II-lea, care a existat între 1935-1940
Crucea „Bene Merenti pentru Salvare” - decorație a Casei Regale a României, instituită de Carol al II-lea, care a existat între 1935-1940